

Cinema 
 Monster Mash: The Movie  – film del 1995 diretto da Joel Cohen e Alec Sokolow
 Chi ha paura?  – film del 2000 diretto da Guido Manuli

Musica 
 Monster Mash  – singolo di Bobby Pickett del 1962, dall'album The Original Monster Mash